Itezhi Tezhi steht für:

 Itezhi Tezhi (Sambia), Stadt in Sambia
 Itezhi Tezhi (Distrikt), Distrikt in Sambia